Bert Glennon (1893-1967), est un directeur de la photographie, réalisateur et acteur américain ;
 Mike Glennon (1989-), est joueur américain de football américain ;
 John Joseph Glennon (1862-1946), est un cardinal irlando-américain de l'Église catholique.

Prénom 
 
Patronyme anglais